Il doppio  dello  SA Tennis Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

James Cerretani e Dick Norman erano i detentori del titolo, ma Norman ha deciso di non partecipare quest'anno. Cerretani è invece in coppia con Prakash Armitraj.
Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno vinto il titolo battendo in finale Karol Beck e Harel Levy per 6-2, 3-6, 10-5.

Teste di Serie

  Wesley Moodie /  Kevin Ullyett (primo turno)
  Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

 
  Eric Butorac /  Rajeev Ram (semifinale)
  Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

SA Tennis Open 2010
ATP World Tour 2010